Алупка - () — місто в Україні, АР Крим
 2508 Алупка — астероїд головного поясу